Простая история (фильм, 1930) — советский короткометражный художественный фильм режиссёра Александра Столпера.
 Простая история (фильм, 1960) — советский художественный фильм режиссёра Юрия Егорова.
 Простая история (фильм, 1978) () — французский художественный фильм режиссёра Клода Соте.
 Простая история (фильм, 1999) () — американский художественный фильм режиссёра Дэвида Линча.
 Простая история (фильм, 2006) — российский художественный фильм режиссёра Вадима Островского.
 Простая история (фильм, 2016) — российский художественный фильм режиссёра Виктора Татарского.